Beaumetz může být:

název nebo součást názvu obcí ve Francii:
 Beaumetz – obec v departementu Somme
 Beaumetz-lès-Loges – obec v departementu Pas-de-Calais
 Beaumetz-lès-Cambrai – obec v departementu Pas-de-Calais
 Beaumetz-lès-Aire – obec v departementu Pas-de-Calais

příjmení osob:
 Jean de Beaumetz – francouzský malíř